Бордю́р ():
 Бордюр в дорожном строительстве — уложенные заподлицо бортовые (бордюрные) камни, отделяющие проезжую часть дороги от тротуаров, велодорожек и иного.
 Бордюр в садоводстве — способ посадки растений.
 Бордюры в книгопечатании — орнаменты, образующие рамку для страниц печатного текста.
 Бордюр — узкая декоративная полоса обоев.

Примечания